

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 СБОРНАЯ РСФСР' 1923
 Матчи сборной РСФСР по футболу 1923 году

1923
Футбол в СССР в 1923 году